Paradiž je lahko:
 paradiž - prostor velikega razkošja in užitka
Paradiž, slovenski priimek
 Paradiž, Cirkulane - naselje v Sloveniji
 Paradiž, Sveta Nedelja (Hrvaška)
 glej tudi paradižnik